Place des Arts (kunstencentrum) -kunstencentrum in Montreal, Canada
 Place-des-Arts (metrostation) - metrostation vernoemd naar bovenstaand kunstencentrum
 Place des Arts (Coquitlam) - Coquitlam, Britsh Columbia, Canada